Voici la liste des planètes mineures numérotées de 180001 à 181000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 180001 à 181000

180001-180100

180101-180200

180201-180300

180301-180400

180401-180500

180501-180600

180601-180700

180701-180800

180801-180900

180901-181000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000